Östertjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Östertjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5,92 ha)
Östertjärnen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,

Dalarna 
Östertjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667067-142678), sjö i Ludvika kommun,  (18,1 ha)
Östertjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667851-141512), sjö i Ludvika kommun,  (24,1 ha)
Östertjärnen (Mora socken, Dalarna, 676158-144336), sjö i Mora kommun,  (24,7 ha)
Östertjärnen (Mora socken, Dalarna, 683178-141551), sjö i Mora kommun, 
Östertjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,

Hälsingland 
Östertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688932-146752), sjö i Härjedalens kommun,  (66,4 ha)
Östertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689222-147342), sjö i Härjedalens kommun,  (2,3 ha)
Östertjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (4,44 ha)

Härjedalen 
Östertjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Östertjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (14,7 ha)

Jämtland 
Östersttjärnen (Ragunda socken, Jämtland, vid Halån), sjö i Ragunda kommun, 
Östertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,14 ha)
Östertjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,

Medelpad 
Östertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (7,91 ha)

Ångermanland 
Östertjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Östertjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Östertjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (15,9 ha)

Lappland 
Östertjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 716611-162207), sjö i Lycksele kommun, 
Östertjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 716638-162134), sjö i Lycksele kommun,  (9,7 ha)
Östertjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (34,5 ha)
Östertjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,01 ha)

Se även
Östretjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Västertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn